Woodstock kan henvise til flere ting:

Steder

Australien 
 Woodstock, New South Wales
 Woodstock, Queensland
 Woodstock, Victoria

Canada 
 Woodstock, New Brunswick
 Woodstock, Newfoundland and Labrador
 Woodstock, Nova Scotia
 Woodstock, Ontario

Irland 
 Woodstock Estate

New Zealand 
 Woodstock, New Zealand

Sydafrika 
 Woodstock, Cape Town

Storbritannien 
 Woodstock, Oxfordshire, England
 Woodstock, Pembrokeshire, Wales
 Woodstock, Belfast, East Belfast

USA 

 Woodstock, Alabama
 Woodstock, Alameda, Californien
 Woodstock, Connecticut
 Woodstock, Georgia
 Woodstock, Illinois
 Woodstock, Maine
 Woodstock, Maryland
 Woodstock, Minnesota
 Woodstock, New Hampshire
 Woodstock, New York
 Woodstock, Ohio
 Woodstock, Portland, Oregon
 Woodstock, Vermont
 Woodstock, Virginia
 Woodstock, Northampton County, Virginia
 Woodstock, Wisconsin

Andet 
 Woodstock (sang) – sang skrevet af Joni Mitchell
 Woodstock (festival) – musikfestival i 1969